Берёзовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тюменцевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Берёзовка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1133 человека, в том числе 562 мужчины и 571 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1128 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Берёзовка,
 посёлок Вознесенский,
 посёлок Сосновка.

Примечания 

Муниципальные образования Тюменцевского района
Сельские поселения Алтайского края